Следва списък с теленовелите и сериалите, произведени от мексиканската медийна компания Телевиса през 90-те години на миналия век.

Теленовели и сериали по години